

Portugal 
 Rua das Taipas (Lisboa) — arruamento em Lisboa
 Rua das Taipas (Porto) — arruamento no Porto

Desambiguações de transporte
Desambiguações de topônimos